Alexânia, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás,
Alexania (geslacht), een geslacht van slakken uit de familie van de Epitoniidae